Марни Кеннеди (; род. 21 января 1994, Мельбурн, Австралия) — австралийская актриса.

Наиболее известна ролями Тэйлор Фрай в сериале «Непокорная» и роли Вероники диАнжело в третьем сезоне «The Saddle Club». Также она сыграла Элли Хенсон — одного из главных героев молодёжного сериала «gURLs wURLd».

Фильмография

Награды 
 2006 — Young Actor's Award от Australian Film Institute — лучшая молодая актриса за роль в сериале «Непокорная».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Крупнейший англоязычный ресурс, посвященный Марни Кеннеди
 Marny Kennedy Net

Дети-актёры Австралии
Актрисы телевидения Австралии